Arim Solares – cestista messicano
 José Manuel Pando Solares – politico boliviano, presidente della Bolivia
 José Prida y Solares – pittore spagnolo
 Santiago Carrillo Solares – politico e scrittore spagnolo, segretario del Partito Comunista di Spagna